Leiomelus är ett släkte av insekter. Leiomelus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Leiomelus